George V (1865-1936), roi du Royaume-Uni
 Georges V de Hanovre (1819-1878), duc de Cumberland et Teviotdale, roi de Hanovre, déposé en 1866
 Avenue George-V à Paris (France)
 George V, station du métro de Paris, sur la ligne 1
 Deux classes de navires de la Royal Navy, voir 
 Hôtel George-V à Paris
 Pont George-V à Orléans (France)
 King George V, station de la Docklands Light Railway en Londres